Logan, családnév

Földrajzi nevek 
 Amerikai Egyesült Államok
 Logan (Alabama)
 Logan (Arkansas)
 Logan (Colorado)
 Logan (Georgia)
 Logan (Illinois)
 Logan (Indiana)
 Logan (Iowa)
 Logan (Kalifornia)
 Logan (Kansas)
 Logan (Missouri)
 Logan (Montana)
 Logan (Nebraska)
 Logan (New Mexico)
 Logan (New York)
 Logan (North Carolina)
 Logan (North Dakota)
 Logan (Ohio)
 Logan (Oklahoma)
 Logan (Oregon)
 Logan (Pennsylvania)
 Logan (Texas)
 Logan (Utah)
 Logan (Virginia)
 Logan (West Virginia)
 Logan (Wisconsin)
 Logan, Dearborn County, Indiana
 Logan, Lawrence County, Indiana
 Logan, Greene County, Missouri
 Logan, Lawrence County, Missouri
 Ausztrália
 Logan City,
 Logan Lagoon, Flinders Island, Tasmania
 Logan River, folyó Queenslandben
Egyesült Királyság
 Logan Botanic Garden, Wigtownshire, Skócia
 Logan, East Ayrshire
Kanada
 Mount Logan, Kanada legmagasabb hegye

Kultúra 
 Rozsomák (képregényszereplő), egy képregényhős, akinek másik neve  "Logan" (X-Men)

 Logan, egy 2017-es film címe (Wolverine)
 Logan, egy 2010-es  film címe
 Logan (band), a rockegyüttes Glasgowból, Skóciából
 Logan futása (1976 film) fantasztikus film

Egyéb 
 Dacia Logan a Dacia autógyár egyik modellje
 Logan, egy árpafajta
 Logan Act, az Amerikai Egyesült államok egyik törvényének neve 
 Logan's Roadhouse, egy amerikai étteremlánc neve  
 Souths Logan Magpies, egy rögbicsapat, Brisbane, Ausztrália
 Logan International Airport, repülőtér Bostonan